Hierba del conejo puede referirse a:
El nombre común de la planta Cynoglossum officinale.
El nombre común de la planta Fumaria officinalis.